Jean Mosnier (1600-1636), peintre français ;
 Pierre Mosnier (1641-1703), peintre français ;
 Charles Mosnier (1865-1924), acteur français ;